

Étymologie 
Obstruction vient du verbe d'origine latiine struere (« entasser, bâtir ») avec le préfixe ob- devient à l'infinitif : obstruere, au supin : obstructum, signification mot-à-mot: construire devant.

Films 
 Five Obstructions : film danois réalisé par Jørgen Leth et Lars von Trier, sorti en 2003

Sports 
 L'obstruction est une tactique illicite qui consiste à barrer le passage à un adversaire en employant des moyens non réglementaires.
Obstruction (hockey sur glace) : pénalité appliquée au joueur d'une équipe en cas de violation des règles du jeu
Obstructing the field (cricket) : élimination d'un batteur qui a volontairement gêné l'un des fielders adverses.

Sciences 
 Théorie de l'obstruction (mathématiques) : nom donné en fait à plusieurs théories topologiques distinctes dont le but est de déterminer des invariants cohomologiques
 Médecine : fermeture, blocage (ex: une obstruction intestinale, une obstruction nasale)

Divers 

 Obstruction à la justice : action visant à empêcher le bon déroulement d'un enquête par non communication, voire rétention d'éléments d'information ou de pièce à conviction
 Obstruction parlementaire : technique parlementaire visant à retarder le plus possible l'adoption d'une loi à l'aide des moyens réglementaires de la chambre
 Obstruction centrale (optique) : surface centrale du miroir primaire qui n'est pas utilisable à cause de la présence du miroir secondaire au-dessus de lui